Ulrike Brückner ist der Name folgender Personen:
* Ulrike Brückner (Designerin) (* 1971), deutsche Designerin und Fotografin, Professorin an der FH Dortmund
 Ulrike Brückner (Boxerin), deutsche Boxerin und Rechtsanwältin